Pum steht für:
 Pum (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Pum ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pum (* 1971), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Pum (* 1954), österreichischer Skisportfunktionär
 Hans Otmar Pum (* 1964), österreichischer römisch-katholischer Religionslehrer und Sänger (Tenor) 
 Johann Pum (1904–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Oliver Pum (* 1993), österreichischer Komponist, Musikproduzent und DJ
 Reinhold Pum (* um 1943), österreichischer Badmintonspieler

pum steht für:
 Puma (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

PUM steht für:
 Privileged User Management
 Preußisches Urmesstischblatt
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, siehe Pommersche Medizinische Universität Stettin

Siehe auch:
 Poom
 Puhm
 Pumm

Abkürzung